Philon (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Philon de Mégare, philosophe et logicien dialecticien grec (seconde moitié du ) ;
 Philon d’Athènes, ingénieur militaire grec () ;
 Philon de Byzance, écrivain technique grec (fin du ) ;
 Philon de Gadara ou Gaditanus, géomètre grec, contemporain d'Apollonios de Perga ;
 Philon de Larissa, philosophe grec de la Nouvelle Académie (v. 159-83 av. J.-C.) ;
 Philon d'Alexandrie, philosophe juif hellénisé (v. 12 av. J.-C.-54 ap. J.-C.) ;
 Pseudo-Philon, philosophe juif, auteur du Livre des Antiquités bibliques () ;
 Philon de Byblos ou Herennius, historien grec (64-141) ;
 Philon de Carpasia, évêque chypriote ().

Homonymie d'anthroponyme